Cadeac ou Cadéac peut désigner :

Toponyme 

 Cadéac, une commune française des Hautes-Pyrénées.

Patronyme 

 Bastien Cadéac (1985-), entrepreneur et animateur de télévision français.
 Paul Cadéac (1918-2004), producteur de cinéma et un directeur de production français.
 Pierre Cadéac (c.1505-c.1565), musicien et compositeur français.
 Jean Cadéac d'Arbaud (1917-2003), militaire français.

Patronyme français